Douglas Murray – giornalista e commentatore politico britannico
 Douglas Murray – hockeista su ghiaccio svedese